Bexley pode ser:

Bexley (Ohio), uma cidade localizada no estado norte-americano de Ohio, no Condado de Franklin.
Bexley (borough), um dos 32 boroughs da Grande Londres.
Bexley (Londres), uma cidade do borough de Bexley

Desambiguação